LZY steht las Abkürzung für:

 Flughafen Nyingchi-Mainling in Tibet als IATA-Code

Lzy steht für:

 Łzy, eine polnische Pop-Rock-Band aus Pszów

LZY